Donja steht für folgende geographische Objekte:

in Bosnien und Herzegowina:
 Donja Gata, Ansiedlung in der Stadt Bihać, 
 Donja Gradina, Dorf in der Gemeinde Bosanska Dubica
 Donja Lovnica, Ortsteil der Verbandsgemeinde Zavidovići

in Kroatien:
 Donja Stubica, Stadt in der Gespanschaft Krapina-Zagorje
 Donja Dubrava, Gemeinde in der Gespanschaft Međimurje
 Donja Motičina, Gemeinde in der Gespanschaft Osijek-Baranja

in Montenegro:
 Donja Lastva, Ansiedlung in der Stadt Tivat

in Serbien:
 Donja Livadica, Ortschaft in der Gemeinde Velika Plana
 Donja Bela Reka, Dorf in der Gemeinde Bor

in Slowenien:
 Donja Lendava, Ortsteil der Stadt Lendava